Фатьма Акпер кызы Гасанова (; род. 25 февраля 1928, Гянджинский уезд) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась 25 февраля 1928 года в селе Колтагнали Гянджинского уезда Азербайджанской ССР (ныне село Махмудлу Шамкирского района).

С 1942 года рабочая, звеньевая, заведующая отделом, с 1967 года бригадир виноградарского совхоза имени Азизбекова Шамхорского района. В 1949 году получила урожай винограда 221,8 центнер с гектара на площади 3,5 гектаров. В 1976 году бригада Гасановой выполнила план на 133 процента, а в 1977 году — на 140 процентов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году Гасановой Фатьме Акпер кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовала в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1953 года.

С 2002 года президентский пенсионер.

Литература 
 
 

Члены КПСС
Виноградари СССР